В 1990 году Высший совет по французскому языку опубликовал в официальной правительственной газете  документ под названием «Поправки в орфографии» (Les rectifications de l’orthographe), в котором было предложено упростить и привести в соответствие с общими правилами написание отдельных слов. Французская академия (L’Académie française) единогласно поддержала эту инициативу.

Введение 
Изменения касаются примерно 2000 слов. В их числе: исключение бесполезного циркумфлекса и избыточного дефиса, приведение к регулярному виду множественного числа различных составных слов, галлификация иноязычных слов, устранение расхождений в написании родственных слов, корректировка написания отдельных слов в соответствии с современным произношением.

Сторонники поправок стремились не изменить радикально правила французской орфографии, а скорее упростить их и модернизировать, поэтому было бы не совсем правильным называть предложенные изменения «реформой орфографии». Поправки носят рекомендательный, но не обязательный характер. В предисловии к четвёртому тому девятого издания Словаря Французской академии, опубликованном в Journal officiel de la République française, автор рекомендует новые правила орфографии, но отмечает, что они должны пройти испытание временем. Академия будет поддерживать и классическую, и современную орфографию до тех пор, пока изменения не будут широко приняты к употреблению. Академия четко выразила свою позицию в следующем предложении:

Ни одна из двух форм записи не может считаться ошибочной.

Обзор изменений

Циркумфлекс

Гласные a, o и e 
Новые правила рекомендуют исключать циркумфлекс только над гласными i и u. Что касается гласных a, o и e, то здесь циркумфлекс производит важный фонетический эффект (a[a]→ â[ɑ], o[ɔ]→ ô[o], e[ə]→ ê[ɛː]), а также служит для различения большого числа слов, например:
 cote/côte «доля/ребро»
 tache/tâche «пятно/задача»
 pécheur/pêcheur «грешник/рыбак»
 и так далее.

Гласные i и u 
Циркумфлекс сохраняется для различения некоторых омонимов и омоформ.

Циркумфлекс над i и u почти никогда не влияет на произношение, скорее, он служит для различения двух слов, имеющих одинаковое написание, но разное значение. По этой причине циркумфлекс сохраняется только в следующих случаях:
 Jeûne, jeûnes — циркумфлекс сохраняется для различения существительного и глагольной формы jeûne «пост, [он] постится» от прилагательного и существительного jeune «юный, юноша».
 Croitre — циркумфлекс сохраняется в тех формах глагола croitre (il croît «он растёт»), которые совпадают по написанию с формами глагола croire (il croit «он верит»). В остальных формах глагола croitre циркумфлекс опускается: croitre, croitra, croitrait.
 Dû — циркумфлекс сохраняется в единственном числе мужского рода для различения причастия прошедшего времени dû глагола devoir и слитного артикля du.
 Mûr, sûr — модель, аналогичная предыдущей. Для данных прилагательных циркумфлекс сохраняется только в единственном числе мужского рода, чтобы различать слова mûr/mur «спелый/стена» и sûr/sur «несомненный, надёжный/на»:
 un fruit mûr 
 une pomme mure 
 un investissement sûr 
 une collaboratrice sure 
 Passé simple, subjonctif imparfait — в соответствующих глагольных формах циркумфлекс сохраняется, например:
 Nous reprîmes notre route tard dans la nuit. (Мы возобновили наше путешествие поздно ночью)
 Je ne crois pas qu’il eût été prudent de tarder davantage. (Я не думаю, что было бы разумно ждать больше)
 Elle fut fort heureuse quand vous lui apprîtes la bonne nouvelle! (Она была очень счастлива, когда вы сказали ей хорошие новости!)
 Je suis resté à son chevet jusqu’à ce qu’elle fût de nouveau bien portante. (Я остался у её постели, пока она не стала снова здоровой)
В остальных случаях циркумфлекс опускается, например:
 connaitre (вместо connaître)
 paraitre (вместо paraître)
 aout (вместо août)
 и т. д.

Составные слова

Единственное и множественное число 
Многие составные слова, образованные с помощью дефиса, в единственном числе имеют в своем составе существительное, имеющее форму множественного числа, например:
 un coupe-légumes «овощерезка», un porte-bagages «багажник», un porte-avions «авианосец», un repose-pieds «подножка», un sèche-cheveux «фен», etc.
И, наоборот, у многих составных слов в конце стоит существительное, сохраняющее форму единственного числа, когда всё выражение приобретает значение множественного числа, например:
 des chasse-neige «снегоуборщики», des chauffe-eau «водонагреватели», des porte-bonheur «амулеты», des sans-abri «бездомные», etc.
В приведенных выше примерах выбор окончания единственного или множественного числа объясняется по смыслу слова:
 sèche-cheveux=appareil pour sécher les cheveux
 chasse-neige=véhicule pour chasser la neige
 sans-abri=personne qui n’a pas un abri
В других же случаях выбор числа существительного не следует этой логике. Например, слово dent «зуб» имеет форму единственного числа в слове cure-dent «зубочистка», которое, тем не менее, имеет значение «un bâtonnet pour curer les dents».

Чтобы устранить всякие сомнения, «Поправки в орфографии» рекомендуют, чтобы подобные слова отныне следовали общему правилу для окончаний единственного и множественного числа, то есть, в единственном числе отсутствуют признаки числа, а множественное число оканчивается на s или x.

Примеры слов, где в единственном числе отбрасывается s:
 casse-pied «зануда»
 compte-rendu «отчет»
 essuie-pied «коврик»
 presse-fruit «соковыжималка»
 vide-ordur «мусоропровод»
 etc.

Примеры слов, где множественное число приобретает регулярную форму вместо инвариантной:
 aide-mémoirs «памятки»
 cache-misères «декоративные элементы»
 casse-gueules «смелые затеи»
 garde-malades «санитары»
 porte-paroles «официальные представители»
 sans-emplois «безработные»
 etc.

Исключение дефиса 
«Поправки в орфографии» рекомендуют слитное написание составных слов, выделяя следующие ситуации:
 составные слова с отделяемыми префиксами;
 audiooral, cinéclub, médicolégal, postmodernisme, etc.
 составные слова с предлогами contre-, entre-;
 contrattaque, contraccusation, contrecourant, contrejour, contrerévolutionnaire, contressai, entredeux, entreregarder, etc.
 составные слова с bien-;
 bienaimé, biendire, bienfondé, bienjuge, etc.
 составные слова с basse-;
 bassecour, bassedanse, bassefosse, etc.
 составные слова с porte-;
 porteclé, portecrayon, portemonnaie, etc.
 слова, образованные из звукоподражательных элементов;
 blablabla, chachacha, fricfrac, tamtam, etc.
Примечание. Иногда слитное написание запрещается даже в указанных выше случаях. Это относится к ситуациям, когда в результате слияния двух слов образуется:
 Зияние (хиатус), то есть, последовательность двух гласных, представляющая трудность для произношения.
 Последовательность гласных, представляющая собой нераздельное сочетание (например, micro-informatique — две компоненты слова было бы трудно отделить друг от друга при написании «microinformatique», поскольку -oin- образует нераздельное сочетание).

Составные числительные 
Принимая во внимание, что использование дефиса только в числительных, меньших ста, вряд ли обосновано, «Поправки в орфографии» рекомендуют отныне связывать все компоненты составных числительных — и большие ста, и даже в присутствии et.
 Près de cent-cinquante-mille marcheurs lui ont manifesté leur appui.
 Il y a trente-et-un jours dans le mois de mars.
 Nous retiendrons le trois-cent-cinquante-et-unième appel.
Примечания
 Слова million и milliard тоже следуют этому правилу:
 La jeune sensation a vendu un-million-cinq-cent-mille disques.
 Le déficit atteint le chiffre record de six-milliards.
 La construction du musée aura couté trois-milliards et demi.
 Аналогично: billion, trillion, quadrillion, quintillion, sextillion, septillion, octillion и nonillion.
 Когда компоненты составных числительных явно выделяются посредством дефиса, согласование vingt и cent в числе c существительным millions (а также, milliards, billions, trillions, etc.) больше не имеет места:
 Deux-cent-milliards-deux-cent-millions-deux-cent-mille copies (по традиционным правилам: deux cents milliards deux cents millions deux cent mille copies).
 Во всех остальных случаях согласование vingt и cent в числе остается неизменным:
 Cinq-cents papillons survolent quatre-vingts fleurs.
 4. В отдельно стоящем слове un million использование дефиса факультативно:
 Vous gagnez un-million (или un million) d’euros.

Произношение

Акценты 
Для того чтобы написание слов соответствовало их произношению, «Поправки в орфографии» добавляют к ним акцент или изменяют уже существующий акцент.

* Поскольку эти слова имеют два различных произношения ([e] и [ə]), их написание без акцента продолжает параллельно существовать: féerie, féerique, féeriquement, gangrener, gangreneux и vilenie.

Трема над u 
Перестановка трема

Во французском языке трема пишется над некоторыми гласными для указания того, что этот звук нужно произносить отдельно от предшествующего (например, naïf).
Применительно к сочетаниям букв -gue- и -gui-, «Поправки в орфографии» рекомендуют отныне ставить трема над u, поскольку именно этот звук произносится в данном случае, а не над немым е, как это предписывают традиционные правила.

Добавление трема

Новые правила добавляют трема над u в некоторых словах, чтобы прояснить их произношение. В сущности, трема указывает на то, что u читается как отдельная гласная. В приведенных ниже примерах гласная u не образует сочетания ни с е (как в слове auteur), ни с g (как в слове nargue).

Двойная l и двойная t 
По правилам, буква е читается [ɛ], когда за ней следуют -ll или -tt:
 appellation, coccinelle, vaisselle, coquetterie, maisonnette, lunette, etc.

Если же открытый звук не произносится, то за е следует писать одну согласную, а не две. Это правило французского языка приводит к чередованиям по типу chandelle (открытый звук [ɛ]) и chandelier (нейтральный звук [ə]):
 chancellerie/chancelier, noisette/noisetier, sommellerie/sommelier, etc.

Для небольшого числа слов «Поправки в орфографии» исключают лишнюю согласную, чтобы их написание соответствовало произношению.

Слова на -illier 
Некоторые слова во французском языке оканчиваются на -illier, где гласная i, стоящая за l, не произносится. «Поправки в орфографии» рекомендуют исключать i в этих словах.

* Так же, как и в составных словах bijoutier-joailler, joailler-orfèvre, orfèvre-joailler, ouvrier-joailler.

Исключение

В названиях растений окончание -illier не изменяется: bougainvillier, caquillier, cochenillier, groseillier, mancenillier, sapotillier и vanillier.

Глаголы

Будущее время и условное наклонение 
Согласно общему принципу, над буквой е ставится гравис, когда перед ней стоит другая буква и за ней следует слог, содержащий немое е. Например:
 grève — гравис, так как перед è стоит r, за è следует слог -ve с немым е;
 gréviste — акут, так как слог -vis- не содержит немого е;
 fidèlement — гравис, так как перед è стоит d, за è следует слог -le- с немым е;
 fidélité — акут, так как слог -li- не содержит немого е.

На основании этих двух условий «Поправки в орфографии» рекомендуют отныне для форм будущего времени и условного наклонения глаголов типа céder написание с грависом, а не с акутом (как в формах глагола semer). Например:
 Je te cèderais volontiers ma place. (Вместо céderais).
 Simon récupèrera son orditateur dans deux jours. (Вместо récupérera).

Это правило касается всех глаголов первой группы спряжения, у которых основа оканчивается на é перед согласной. Например:
 accélérer «ускорять»
 considérer «рассматривать»
 décéder «скончаться»
 espérer «надеяться»
 intégrer «вовлекать, объединять»
 modérer «умерять, уменьшать»
 posséder «обладать»
 etc.

Глаголы на -eler и -eter 
Спряжение глаголов, имеющих окончание -eler или -eter, вызывает затруднения, когда гласная е перед l или t произносится [ɛ], то есть, в следующих временных формах и наклонениях:
 Настоящее время изъявительного наклонения, единственное число или 3-е лицо множественного числа;
 Настоящее время сослагательного наклонения, единственное число или 3-е лицо множественного числа;
 Повелительное наклонение, 2-е лицо единственного числа;
 Будущее время и условное наклонение — все формы.

В этих формах звук [ɛ] обозначается одним из следующих двух способов, в зависимости от глагола (и от источника, поскольку даже между словарями бывают расхождения):
 Добавлением грависа над е перед одинарной согласной (-èl-, -èt-);
 J’achète, que tu gèles, elle crochète, cèle bien ceci, nous pèlerons, vous furèteriez, ils martèlent, etc.
 Удвоением согласной, следующей за е (-ell-, -ett-);
 J’étiquette, que tu chancelles, elle ruisselle, nivelle bien ceci, nous appellerons, vous décachetteriez, ils jettent, etc.

«Поправки в орфографии» рекомендуют отныне спрягать все подобные глаголы по одному и тому же образцу, то есть, с добавлением грависа над е перед одинарной согласной. Это предложение, с одной стороны, исключает неясности во временных формах и наклонениям, упомянутых выше. С другой стороны, выбор грависа над е перед одинарной согласной в этой модели соответствует модели спряжения многих других глаголов, например, mener, cemer, etc.

Следовательно, глаголы, приведенные выше в качестве примеров, будут впредь спрягаться следующим образом:
 J’étiquète, que tu chancèles, elle ruissèle, nivèle bien ceci, vous décachèteriez, etc.

Исключение

Только глаголы appeler и jeter (и их производные) являются исключением из данного правила, поскольку они очень часто используются и их спряжение уже устоялось.

 Семейство appeler:
 appeler, entrappeler, interpeler, rappeler

 Семейство jeter:
 déjeter, forjeter, interjeter, introjeter, jeter, projeter, rejeter, surjeter, trajeter, tréjeter

В существительных на -ment, образованных от глаголов на -eler и -eter, также следует ставить гравис перед одинарной согласной.

Глаголы на -otter 
Глаголы с основой от других слов

Когда глагол образован от существительного на -ot или -otte, «Поправки в орфографии» рекомендуют выбирать между вариантами написания -oter и -otter, исходя из написания этого слова. Это предложение, которое относится и к производным от глагола, позволяет исключить некоторые несоответствия. Так, глагол grelotter «дрожать» и его формальное производное слово grelottement «дрожь», которые традиционно пишутся с двойной t, тем не менее, образованы от существительного grelot «погремушка», которое пишется с одинарной t.

В некоторых случаях происхождение глагола вызывает сомнение, так как его источниками могут быть два слова. Например, глагол flotter «плавать» может быть образован как от слова flot «поток» с одинарной t, так и от слова flotte «флот» с двойной t. Тогда новые правила не изменяют традиционное написание глагола.

Глаголы с суффиксом -oter

Когда суффикс -oter придает глаголу значение «слегка» или «неумело», его (и его производные) следует писать с одной t, как это уже происходит в словах neigeoter, pianoter, vivoter, etc.

Эвфония сочетания è-je 
Во фразах с инверсией подлежащего je, в глаголах, которые оканчиваются на е, по традиции эта буква заменятся на é. Это изменение имеет целью сделать последовательность звуков более гармоничной, что называется эвфонией (благозвучием).

Поскольку на самом деле в этой последовательности é произносится [ɛ], «Поправки в орфографии» рекомендуют заменять в ней акут на гравис. Например:
 Depuis quand aimè-je [emɛ:ʒ] tant la discrète présence de Marie?
 Je ne renierai point mes principes, fussè-je [fysɛ:ʒ] le seul à les défendre.

Наиболее часто используемые глаголы:
 aimer → aimè-je
 avoir → eussè-je
 devoir → dussè-je
 être → fussè-je
 pouvoir → puissè-je
 etc.

Глагол laisser 
Принимая во внимание, что роль глагола laisser перед инфинитивом сходна с ролью глагола faire, «Поправки в орфографии» рекомендуют, чтобы причастие прошедшего времени глагола laisser с этих пор всегда оставалось инвариантным в этом контексте, вне зависимости от расположения прямого дополнения и от того, является ли это дополнение субъектом действия инфинитива (агенсом) или нет. То есть, правила для laisser становятся такими же, как для faire. Например:
 Le propriétaire nous a laissé prendre des photos de sa somptueuse demeure.
 La lionne, gravement blessée, s’est laissé mourir.

Заимствованные слова

Акценты 
Латинский предлог а

«Поправки в орфографии» добавляют гравис над предлогом a в латинских выражениях.

Добавление акута или грависа

Новые правила также изменяют написание многих слов, заимствованных из других языков, добавляя в них акут или гравис над е, когда эта буква произносится [e] или [ɛ], например:
 artéfact (англ. artefact)
 crédo (лат. credo)
 diésel (имя собств. Diesel)
 etcétéra (лат. et cetera)
 guérilléro (исп. guerillero)
 mass média (англ. mass media)
 pérestroïka (рус. перестройка, горбачевские реформы)
 etc.

* Поскольку эти слова имеют два различных произношения ([e] и [ə]), их написание без акцента продолжает параллельно существовать: bolchevique, bolchevisation, bolchevisme и bolcheviste.

Адаптирование заимствований 
Заимствованные слова иногда содержат символы, характерные для языка-источника, или сочетания букв, которые нетипичны для французского языка. Для лучшего усвоения иноязычных слов, в таких случаях «Поправки в орфографии» рекомендуют изменять написание этих слов согласно общим правилам французской орфографии. Также следует отметить, что множественное число этих слов приобретает регулярную форму (с окончанием s).

Если существует несколько написаний заимствованного слова, то новые правила рекомендуют выбирать из них наиболее простой вариант, тот, который наиболее соответствует правилам французского языка (между fiord и fjord предпочтительнее fiord; между yogourt и yoghourt предпочтительнее yogourt). Например:
 babyboum (англ. baby boom)
 biznessman (англ. businessman)
 bortch (рус. борщ)
 dictat (нем. diktat)
 etc.

Примечания

 В списке, приведенном выше, новые формы записи слов помечены символом *.
 Если такой вариант записи уже существует, то он никак не отмечается.

Формирование женского рода 
Названия жителей какой-либо местности

Многие заимствованные названия жителей какой-либо одной местности или города, в особенности, те, которые оканчиваются на i (например, bengali), имеют две формы женского рода — инвариантную, которая пришла из языка-источника (la nuit bengali), и регулярную на -ie, которая согласуются с правилами французского языка (la nuit bengalie). В этих случаях «Поправки в орфографии» отдают предпочтение адаптированной форме написания (bengalie), которая облегчает усвоение заимствованного слова.

Прилагательные maximum, minimum, optimum

Эти три прилагательных имеют две различные формы женского рода:
 la vitesse maximum/maxima
 la hauteur minimum/minima
 une condition optimum/optima

«Поправки в орфографии» рекомендуют ту форму написания, которая более соответствует правилам французского языка, то есть:
 maximum, minimum и optimum

Формирование множественного числа 
Многие заимствованные слова имеют форму множественного числа, которая согласуется с правилами языка-источника, а не языка-рецептора. «Поправки в орфографии» рекомендуют применять к этим словам правила образования множественного числа во французском языке, что облегчает их вовлечение в общий массив французских слов.

Зачастую форма, соответствующая французским правилам, уже широко используется. А если существуют две формы для множественного числа заимствованного слова (форма из иностранного языка и адаптированная форма), то «Поправки в орфографии» отдают предпочтение адаптированной форме (maximums предпочтительнее, чем maxima (лат.); bravos предпочтительнее, чем bravi (итал.)).

Бывает, что слово имеет значение множественного числа в языке-источнике, но оно используются в значении единственного числа во французском языке. В этом случае правило образования множественного числа остается без изменения. Так, «Поправки в орфографии» рекомендуют написание un confetti (итал. «конфетти») в единственном числе (для обозначения маленького кружочка из бумаги) и des confettis во множественном числе (для обозначения совокупности маленьких кружочков из бумаги), хотя confetti имеет форму множественного числа в итальянском языке (где маленький кружочек из бумаги называется confetto).

Примеры:
 babys (англ. babies)
 box (англ. boxes)
 curriculums (лат. сurricula)
 jazzmans (англ. jazzmen)
 etc.

Англицизмы на -er

Многие слова, заимствованные из английского языка, имеют окончание -er (например, leader, mixer, scooter). «Поправки в орфографии» рекомендуют отныне писать эти слова с окончанием -eur, что соответствует французским правилам словообразования.

Слова, имеющие цитатное значение 
К словам, заимствованным из латыни, которые имеют цитатное значение, «Поправки в орфографии» не применяются — они сохраняют своё написание и инвариантную форму множественного числа. В сущности, здесь идет речь о латинских названиях христианских молитв.

un Pater, des Pater
 un Credo, des Credo
 un requiem, des requiem

Примечания
 Некоторые из этих слов употребляются и в другом смысле: credo — совокупность принципов, на основе которые формируется чье-то мнение, поведение; requiem — музыкальное произведение. Здесь эти слова уже не имеют цитатного значения, и в их написание следовало бы внести поправки (un credo politique, des credos politiques; un réquiem magnifique, des réquiems magnifiques). Однако данную инициативу нельзя считать официальной рекомендацией документа «Поправки в орфографии».
 Слова, имеющие цитатное значение, часто пишут курсивом. Также их часто пишут с прописной буквы согласно оригинальному тексту молитвы.

Родственные слова 
В некоторых цепочках родственных слов наблюдается расхождение написания между отдельными словами, что часто приводит к ошибкам. «Поправки в орфографии» приводят эти цепочки к одинаковому виду, чтобы устранить сомнения и уменьшить риск возникновения ошибки при их написании.

Слова на -olle 
«Поправки в орфографии» рекомендуют для существительных на -olle написание с одним l, чтобы с этих пор все подобные существительные имели одно и то же окончание, по аналогии с bestiole, coupole, école, etc.

Исключения

 Colle, folle и molle, так же как и их производные (collage, follement, rammollir, etc.), являются исключением и сохраняют двойную согласную l.

Различные отклонения от норм 
«Поправки в орфографии» исправляют некоторые аномалии, то есть, отклонения от норм написания во французском языке:
 Последовательность -ign- в слове oignon [ɔɲɔ̃] и его производных корректируется;
 ognon, ognonade, ognonet, ognonière
 Непроизносимая гласная е исключается в инфинитиве asseoir и других глаголах этого типа;
 assoir, messoir, rassoir, sursoir
 Буква x заменяет последовательность cz в слове eczema и его производных (по аналогии с examen);
 exéma, exémateux, exématique, exématisation, exématiforme, exématiser
 Другие примеры:

Примечания

Литература 
   (текст этого документа в Викитеке)

французский-1990
История французского языка